Ливийская национальная конференция () — конференция по урегулированию конфликта в Ливии, намеченной на 14—16 апреля в Гадамесе, расположенном на стыке границ Ливии, Алжира и Туниса, и направленной на преодоление кризиса в стране и состояния двоевластия. В ней должны были принять участие делегаты всех противоборствующих сторон, чтобы составить «дорожную карту» для объединения разрозненных государственных институтов и проведения общенациональных президентских и парламентских выборов, необходимость в которых была утверждена ещё в мае 2018 года. Из-за начала наступления ЛНА на Триполи конференция была перенесена на неопределённый срок, а потом вообще отменена.

Подготовка 
Ливийская национальная конференция координировалась Гасаном Саламе, главой миссии ООН по поддержке в Ливии в течение 18 месяцев с 2018 по 2019. С апреля по июль 2018 года ООН и Центр гуманитарного диалога организовали 75 встреч в Ливии и на международном уровне с участием 7000 ливийцев, трёх четверти мужчин и четверти женщин. Полмиллиона комментариев было собрано онлайн в социальных сетях от 130 000 подписчиков. В ноябрьском резюме консультаций 2018 года говорилось, что основными желаниями ливийцев были:
 «Единая Ливия, способная защитить свои границы и суверенитет»;
 «Единое военное ведомство, свободное от политического вмешательства и приверженное национальным интересам»;
 «Более справедливое распределение ресурсов через децентрализованное государство»;
 «Правительство, основанное на компетенции, а не на идентичности»;
 «Профессиональные полицейские службы для обеспечения местной безопасности».
Саламе подытожил подготовку конференции как «широкие консультации со всеми ливийскими фракциями и группами, а также кропотливый и деликатный рассмотрение местных, региональных и международных ограничений и императивов». Планируемое количество участников — около 120—150 человек из разных социально-политических ливийских групп, причём ни одна иностранная группа не была представлена.

В апреле 2019 года Саламе заявил, что проведение конференции было оправдано, учитывая, что «были соблюдены необходимые условия для эффективного урегулирования кризиса в Ливии путем политического урегулирования, создания национальной конституции и обязательств, которые могли бы быть даны для того, чтобы поставить страну на путь восстановления, к миру, восстановления единства и суверенитета и достойной жизни для ливийского народа». Проведение национальной конференции была поддержана Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

Цели 
Планировалось, что конференция будет давать только рекомендации, без каких-либо исполнительных полномочий, с целью не конкурировать с существующими ливийскими политическими органами, такими как Президентский совет и Палата представителей.

Конкретные предложения, которые должны быть выработаны по итогам конференции, включалн методы и сроки проведения президентских и парламентских выборов 2019 года. Они были рекомендованы Палате представителей и высшему государственному совету, которые будут отвечать за их реализацию.

Отсрочка и перезапуск с новым именем 
В начале апреля 2019 года национальная конференция была отложена из-за активизации военных действий на северо-западе Ливии. В конце 2020 года была начата серия встреч, аналогичных первоначально запланированной конференции с новым названием — Форум политического диалога Ливии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мирный процесс по Ливии
Апрель 2019 года
2019 год в политике
2019 год в Ливии